Barsi peut désigner : 
 Bernard Barsi (1942-2022), évêque français ;
 Judith Barsi (1978-1988), actrice américaine, enfant star.

Voir aussi